Гедеон Буркхард (; род. 3 июля 1969, Мюнхен) — немецкий актёр театра и кино.

Биография 
Гедеон Буркхард родился 3 июля 1969 года в Мюнхене в семье актёров. Мать — Элизабет фон Моло, отец — Вольфганг Буркхард. Прадед Гедеона по материнской линии — знаменитый актёр Александр Моисси, кинопродюсер Конрад фон Моло — его дед со стороны матери. Своему имени обязан матери, ещё в юном возрасте она влюбилась в венгра с таким именем.

Из школ Буркхарда исключали из-за плохого поведения. Одно время родители хотели отдать его в интернат для трудновоспитуемых, но ограничились частной школой. Сам Гедеон с детства мечтал стать танцовщиком, увидев как танцует Рудольф Нуреев, и впоследствии поступил в Мюнхенскую академию балета.

На экране Буркхард дебютировал в десять лет по случайности — мать взяла его с собой в офис друга-продюсера. Первой кинолентой, сделавшей Буркхарда знаменитым, стал фильм «Спящая красавица». Затем он сделал своей основной работой съемки в немецких телесериалах и фильмах, не дублировавшихся на иностранные языки.

Возвращение Буркхарда на мировом уровне состоялось в сериале «Комиссар Рекс». В 1998 году на экраны вышел фильм «Человек в искушении», где Буркхард сыграл мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Герой Буркхарда в телефильме «Суперпожар» (2002) предстал борющимся с разрушающей все на своем пути стихией. В 2003 году на экраны в Германии вышел телесериал «Прозрение», в котором Гедеон сыграл предпринимателя Райнхарда Бургера, мужа домохозяйки, подчинившего интересы своей второй половины и всех окружающих своим собственным. Весной 2006 года на кинофестивале в Австрии прошла премьера фильма «Ю» («Yu») с Буркхардом в главной роли.

В 2009 году Гедеон снялся в рекламе немецкой сети одежды «Peek & Cloppenburg», разрабатывающей линию элегантных мужских костюмов.

Также в 2009 году на экраны вышел фильм «Бесславные ублюдки» (совместное производство США и Германии). Буркхард сыграл капрала Вильгельма Викки.

Другие картины: короткометражка «Bridges» (Германия, 2011), «Вундеркинд» (Германия, 2011), «Людвиг Баварский» (Германия, 2012), «Соблазнитель-2» (Германия, 2012) и «Ohne Gnade» (Германия, 2013).

Личная жизнь 
С 1995 по 1998 годы Буркхард жил в США. Не добившись особой известности, он приехал в Лас-Вегас и в 1996 году женился на американской журналистке Бриджит Канингем, но, брак продержался всего 4 месяца. Виновницей их развода журналисты назвали англичанку Эмму Хикокс, по поводу которой Буркхард отказывался давать какие-либо комментарии. Вскоре Гедеон на одной из светских вечеринок познакомился с Джоанной Штайнер, однако уже в 2003 году он представил в качестве своей новой подруги Каролину Ватцль. 13 июля 2004 года у него родился ребёнок — дочь Джойя Филомена от модели Филомены Ианнаконе, но в брак они так не вступили. На данный момент о личной жизни Гедеона ничего неизвестно.

Фильмография

Награды и премии 
 Bayerischer Filmpreis 1992 — лучший актёр в «Kleine Haie» (Маленькие акулы)
 В 1998 г. попал в тройку самых желанных мужчин Германии
 Romy 1999 — самый любимый герой сериала.

Примечания

Ссылки 
 
 Гедеон Буркхард на сайте Komissar Rex online